Двалишвили — фамилия.
 Двалишвили, Владимир (род. 1986) — грузинский футболист.
 Двалишвили, Тариел Власович (род. 1952) — советский футболист, грузинский тренер.

 Хныкина-Двалишвили, Надежда Павловна (род. 1933) — советская легкоатлетка.